Бегро́ль-ан-Мож, Беґроль-ан-Мож () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 50 км на схід від Нанта, 50 км на південний захід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 719 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1992,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Бегроль-ан-Мож на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Бегроль-ан-Мож на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара